

Ступава — місто, громада округу Малацки, Братиславський край.

Ступава — село, громада округу Угерске Градіште, Злінський край.